Женщина-кошка — персонаж вселенной DC Comics. Также может означать:

Массовое искусство 
 «Женщина-кошка» — американский фильм 2004 года.
 «» — видеоигра 2004 года.
 «» — американский мультфильм 2011 года.
 «» — американский комикс 2004 года.
 «Женщина-кошка: Охота» — американский мультфильм 2022 года.
 Женщина-кошка — персонаж американского фильма «Бэтмен возвращается» (1992).

См. также 

 Девушка-кошка
 
 
 
 Чёрная кошка (Marvel Comics)
 Дикий Кот (DC Comics)
 
 Женщины-кошки с Луны
 Бакэнэко и нэкомата